Inna Star (Інна Стар), ім'я від народження Стародубець Інна Олександрівна (народилася  в селі Тупичів, Городнянського району, Чернігівської області) — українська співачка у стилі поп-рок, автор і виконавець власних пісень.

До біографії 

Батько — Олександр Григорович Стародубець (1962 року народження), мама Стародубець Лілія Володимирівна (1969 року народження), брат - Стародубець Володимир Олександрович (1998 року народження), студент музичного училища імені Л. М. Ревуцького.

У 1996 році пішла до першого класу Тупичівської ЗОШ. У школі почала писати вірші, з часом, пісні.

Першим конкурсом та успіхом стала перемога в конкурсі "Зірочка Тупичева 1999". Здобула перше місце.

Неодноразово брала участь в районних оглядових конкурсах декламаторів. Про що свідчили статті в газеті "Новини Городнянщини".

У червні 2006 року з золотою медаллю закінчила Тупичівську загальноосвітню школу.

У вересні 2006 року вступила на юридичний факультет Чернігівського державного інституту економіки  і управління.

2006-2009 роки - досвід виступів на публіці (корпоративи, концерти, студентські вечори), написання авторських пісень.

У 2010 - закінчила юридичний факультет Чернігівського державного інституту економіки  і управління, отримала диплом бакалавра з господарського права.

2010 рік - присвячений написанню пісень для авторського альбому, робота над диском, підготовка до сольного концерту, тренування з танцювальним колективом "Парадокс".

28 листопада 2010 – презентувала авторський альбом . Перший сольний концерт в міському Палаці  культури міста Чернігів. 

У січні 2011 вступила на юридичний факультет підготовки магістрів вищого навчального закладу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

У 2011 брала участь у кастингах і конкурсах : "Народна зірка 4", "Фабрика зірок 4", "Голос країни", "Чернігів місто талантів 2", "Сівертон 2011".

У лютому 2011 написала гімн "Чернігівського пива" (музика і текст гімну, запис оранжування і вокалу) для участі в конкурсі серед заводів пивоварень України і Росії. Гімн здобув перше місце серед пивзаводів України і перше місце серед пивзаводів Росії.

У квітні 2011 стала лауреатом міжнародного конкурсу молодих виконавців "Сівертон" і зайняла II місце в номінації «авторська пісня».

6 січня 2012 року  - презентація відеокліпу на пісню "Беги".

У лютому 2012 року - отримала диплом "магістра права" Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

21 липня 2012 року  - презентація відеокліпу на пісню "Цей світ для тебе".

16 вересня 2012 року  -  зайняла перше місце в номінації популярна музика у відбірковому турі Всеукраїнського фестивалю молодих виконавців і сучасної музики "Червона Рута 2013", який відбувся в місті Чернігів.

13 січня 2013 року - зібрала власний колектив музикантів (ударник, ритм-гітара, басс-гітара, клавішник, звукорежисер).

 Ударник - Грицаєнко Ярослав.
 Ритм-гітара - Пєтухов Артем.
 Басс-гітара - Жерносек Сергій.
 Клавішник -  Форсюк Олександр
 Звукорежисер - Харченко Руслан.

16 лютого 2013 року - ефір на національному радіо "Ера" з радіоведучою Марією Вовчик. Ротація авторських пісень.

15 квітня 2013 року - прийнята на офіційну посаду юрисконсульта Чернігівського обласного соціального центру матері та дитини "Батьки й дитина разом".

7 травня 2013 року - солістка Військово-музичного центру Сухопутних Військ Збройних Сил України в місті Чернігів.

8 травня 2013 року - відбувся перший живий сольник (живий виступ) за участю музикантів в Чернігівському пабі Varenik's.

17 травня 2013 року - участь у відбірковому турі всеукраїнського фестивалю рок-музики "Тарас Бульба" зі складом музикантів.

29 вересня 2013 року - нагороджена двома дипломами у фінальному гала-концерті  Всеукраїнського фестивалю молодих виконавців і сучасної музики "Червона рута 2013", що відбувся в місті Києві : диплом лауреата ІІІ премії в номінації популярна музика і диплом "Спеціальна відзнака за виконання власних авторських пісень".

6 жовтня 2013 року - участь у вокальному проекті "COVER.FM" від радіостанції Європа Плюс. Участь у фіналі проекту.

Цікавинки 

Псевдонім з'явився сам по собі. Скорочуючи своє прізвище Стародубець на Стар. При оформленні диска(авторського альбому) дизайнер запропонував написати псевдонім англійською мовою.

Захоплення 

Музика — головне захоплення в житті.

Посилання 
 Інна Стар на порталі «Жінка–УКРАЇНКА» 

Уродженці Городнянського району
Українські співачки